Латіша Чжань і Мартіна Хінгіс були чинними чемпіонками, але Хінгіс наприкінці 2017 року завершила професійну кар'єру. Чжань грала в парі зі своєю сестрою Чжань Хаоцін, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Сє Шувей і Барбора Стрицова.

Сє і Стрицова потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Катерина Макарова і Олена Весніна з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

BNP Paribas Open, жінки, парний розряд
BNP Paribas Open 2018